Jacques Roux (1752–1794) francia katolikus pap, forradalmár,
 Jacques Roux (1923–2005) francia orvos, egészségpolitikus, nemzetgyűlési képviselő,
 Jacques Roux (1929–2006) francia színész,
 Jacques Roux (Jacq Roux) francia botanikus, az 1970-es években működött.